Стрижо́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Стрижова, Анна Николаевна (1898—1971) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Стрижова, Людмила Ивановна (1949—2012) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России, актриса Иркутского театра юного зрителя.